

Municípios da Espanha 
El Castellar — na província de Teruel, Aragão

Andaluzia 
Castellar (Jaén)
Castellar de la Frontera — na província de Cádiz

Castela-Mancha 
Castellar de la Muela — na província de Guadalajara
Castellar de Santiago — na província de Cidade Real

Catalunha 
Castellar de la Ribera — na província de Lérida
Castellar de n'Hug — na província de Barcelona
Castellar del Riu — na província de Barcelona

Comunas da França 
Castellar (Alpes Marítimos) — nos Alpes Marítimos
Castellare-di-Casinca — na Alta Córsega
Castellare-di-Mercurio — na Alta Córsega

Comunas da Itália 
Castellar (Cuneo) — no Piemonte.
Castellar Guidobono — na província de Alexandria, Piemonte

Ver também 
Castellaro — comuna italiana da Ligúria

Desambiguações de topônimos